Les procolophonomorphes (Procolophonomorpha) forment un  ordre éteint de parareptiles ayant vécu du Guadalupéen (milieu du Permien) jusqu'à la fin du Trias, voire jusqu'à aujourd'hui si le taxon des Testudines s'avère être une descendance des animaux de ce groupe.

Classification
Le cladogramme suivant est simplifié après l'analyse phylogénétique de MacDougall et Reisz (2014) et montre le placement de Procolophonomorpha au sein de Parareptilia et ses interrelations. Les relations au sein des clades terminaux en gras ne sont pas affichées :

Annexes

Références taxinomiques

Notes et références 
 

Ordre de tétrapodes préhistoriques (nom scientifique)
Sauropside du Permien
Sauropside du Trias
Taxon fossile décrit en 1964